Twer beschreibt:

 Twer, eine russische Großstadt
 den gleichnamigen Oblasten, siehe Oblast Twer
 den Stadtkreis, siehe Stadtkreis Twer
 den Eishockeyverein, siehe HK Dynamo Twer
 den Fußballverein, siehe Wolga Twer
 den ehemaligen russischen Eishockeyklub, siehe THK Twer

Twer ist der Familienname folgender Personen:

 Walterpeter Twer (* 1949), deutscher Verleger und Unternehmer